Příjmení Hellebrand má více nositelů:

 Aleš Hellebrand (* 1974), bývalý český fotbalista
 Jaroslav Hellebrand (* 1945), český veslař, bronzový olympijský medailista
 Patrik Hellebrand (* 1999), český fotbalista